Le chuanqi peut être :
 un genre de nouvelle, surtout connu sous la dynastie Tang : chuanqi (nouvelle)
 une forme de théâtre-opéra chinois : chuanqi (théâtre)